Red Bull RB15 — гоночный автомобиль, построенный австрийской командой Red Bull Racing для участия в чемпионате мира 2019 года. В первой половине сезона болидом управляли Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Пьер выступал до Гран-при Венгрии, а потом его с Гран-при Бельгии заменил Александр Элбон.

Переход на двигатели Honda оправдал надежды команды и японских мотористов. Первый подиум в сезоне был одержан на первом этапе в Австралии, первая победа - на Гран-при Австрии, а первый поул завоевал Макс Ферстаппен на Хунгароринге.

Болид показали 13 февраля на сайте команды, а затем провели обкатку в Сильверстоуне.

Сезон 2019

Участие в гонках 
Сезон для команды начался с 3-го места Макса Ферстаппена в Австралии, также это первый подиум для двигателей Honda с Гран-при Великобритании 2008 года. Пьер Гасли в той гонке не набрал очков, уступив на финише россиянину Даниилу Квяту, а в Бахрейне финишировал хуже прошлогоднего результата, когда он был четвёртым на болиде Toro Rosso. Первую победу одержал Ферстаппен на Гран-при Австрии. Пьера за низкие результаты после этапа в Венгрии перевели в младшую команду, а оттуда на его место пришёл Александер Элбон. По итогам чемпионата Макс Ферстаппен занял третье место, Александер Элбон - восьмое, а Пьер Гасли - седьмое.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Red Bull RB15
!rowspan=4| TAG Heuer (Honda R.A.619H) 1,6 V6T
!rowspan=4| 
||

|-
| align="left" |  Макс Ферстаппен

|-
|align="left"|  Пьер Гасли

||||||||||||||||||
|-
|align="left"|  Александр Албон
||||||||||||||||||||||||

|}

Примечания 

Шасси Red Bull Формулы-1
Автомобили Формулы-1 2019 года